Список улиц Тбилиси

1-9 
 Улица 1 мая
 Улица 9 апреля

А 
 Улица Тамары Абакелия
 Улица Абано
 Улица Ираклия Абашидзе
 Улица Гии Абесадзе
 Улица Або Тбилели
 Улица Коте Абхази
 Проспект Давида Агмашенебели
 Улица Амаглеба
 Улица Антония Католикоса
 Улица Ладо Асатиани
 Улица Елены Ахвледиани
 Переулок Елены Ахвледиани

Б 
 Бакинская улица
 Улица Дмитрия Бакрадзе
 Подъём Бараташвили
 улица Бараташвили
 улица Барнова
 Улица Беглара Ахоспирели
 Улица Вахтанга Беридзе
 Улица Вукола Беридзе
 Улица Бесики
 Улица Бетлеми
 Ботаническая улица

В 
 Улица Варазисхеви
 Ватные ряды
 Винный подъём

Г 
 Улица Юрия Гагарина
 Улица Звиада Гамсахурдиа
 Улица Георгия Атонели
 Улица Гоми
 Улица Вахтанга Горгасали
 Улица Грибоедова
 Улица Григория Хандзтели
 Улица Ладо Гудиашвили
 Гурджаанская улица

Д 
 Улица Шалвы Дадиани
 Улица Михаила Джавахишвили
 Улица Александра Дюма

И 
 Улица Павла Ингороквы
 Улица Иетима Гурджи
 Улица Ираклия II

З 
 Улица Братьев Зданевичей
 Улица Братьев Зубалашвили

К 
 Улица Братьев Какабадзе
 Улица Лео Киачели
 Улица Геронтия Кикодзе
 Коджорская улица
 Улица Мераба Коставы
 Улица Вахтанга Котетишвили
 Улица Константина Капанели

Л 
 Улица Георгия Леонидзе
 Улица Лермонтова

М 
 Улица Марджанишвили
 Улица Махарадзе
 Улица Мачабели
 Проспект Петра Меликишвили
 Улица Коте Месхи
 Улица Мирза Шафи
 Улица Вахтанга Мосидзе

Н 
 Улица Ильи и Нино Накашидзе
 Улица Нико Николадзе
 Улица Якоба Николадзе
 Улица Гизо Нишнианидзе

О 
 Улица Арсена Одзелашвили
 улица Сулхан-Сабы Орбелиани

П 
 Пекинская улица
 Улица Пиросмани
 Улица Антона Пурцаладзе
 Улица Пушкина

Р 
 Проспект Руставели

С 
 Самгебро
 Серебряная улица
 Улица Сиони

Т 
 Улица Галактиона Табидзе
 Улица Тициана Табидзе
 Улица Георгия Товстоногова
 Улица Ованеса Туманяна

У 
 Улица Дмитрия Узнадзе
 Улица Леси Украинки

Ц 
 Улица Цинамдзгвришвили

Ч 
 Улица Александра Чавчавадзе
 Проспект Чавчавадзе
 Улица Петра Чайковского
 Улица Георгия Чантурия
 Улица Чахрухадзе
 Улица Чехова
 Улица Чонкадзе
 Улица Георгия Чубинашвили

Ш 
 Улица Шардени
 Улица Шавтели

Я 
 Улица Паоло Яшвили

Списки улиц городов Грузии
Топонимия Грузии